Jiří Fridrich Braniborsko-Ansbašský (5. dubna 1539 – 25. dubna 1603) byl braniborsko-ansbašský markrabě, kníže krnovský a opolsko-ratibořský, regent pruský z franské větve dynastie Hohenzollernů.

Byl synem krnovského knížete Jiřího a jeho třetí ženy Emilie Saské. Za jeho vlády se v zemi stabilizoval protestantismus, byl vybudován kvalitní správní systém a vůči stavům byl nastoupen centralizační a absolutistický kurz. Ač dvakrát ženat, markrabě Jiří Fridrich zemřel bezdětný a jeho statky připadly kurfiřtské linii hohenzollernského rodu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Krnovská knížata
Opolská knížata
Braniborsko-ansbašská markrabata
Hohenzollernové
Muži
Pruští regenti
Narození v roce 1539
Narození 5. dubna
Narození v Ansbachu
Úmrtí 25. dubna
Úmrtí v roce 1603
Úmrtí v Ansbachu
Pohřbení v klášteře Heilsbronn